Oberellenbach ist ein geographischer Name:

Ortsteile:
 Oberellenbach (Alheim), Ortsteil der Gemeinde Alheim, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Oberellenbach (Hengersberg), Einöde des Marktes Hengersberg, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Oberellenbach (Mallersdorf-Pfaffenberg), Kirchdorf des Marktes Mallersdorf-Pfaffenberg, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Burg:
 Burgstall Oberellenbach, abgegangene Höhenburg bei Oberellenbach (Markt Mallersdorf-Pfaffenberg), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Gewässer:
 Oberellenbach (Bayerbacher Bach), linker Zufluss des Bayerbacher Bachs beim Bruckhof (Gemeinde Laberweinting), Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Ellenbach
 Ober-Erlenbach
 Unterellenbach